Любовь-целительница

 «Любовь-целительница» — комедия-балет Мольера и Жана Батиста Люлли
 «Любовь-целительница» — любовный роман Джослин Келли

См. также 
 «Исцеление любовью» — российско-украинский телесериал